NPM – proteina
NPM – acronimo con cui è conosciuto il musicista e compositore norvegese Nils Petter Molvær
npm – abbreviazione di node.js package manager, gestore di pacchetti per il linguaggio di programmazione JavaScript

Combinazioni di 3 caratteri